Croix, település Franciaországban, Nord megyében
Croix, település Franciaországban, Territoire de Belfort megyében
Croix-Fonsomme, település Franciaországban, Aisne megyében
Croix-Caluyau, település Franciaországban, Nord megyében
Croix-Moligneaux, település Franciaországban, Somme megyében
Croix-Chapeau, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Croix-Mare, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Croix-en-Ternois, település Franciaországban, Pas-de-Calais megyében